Výraz kotva má více významů:

pro upevnění na místo
 lodní kotva – zařízení na lodi umožňující její ukotvení na jedno místo, v přístavu nebo na mělkém moři
 kotva (spojovací součástka) – stavební kotva, konstrukční prvek staveb
 kotva (spojovací materiál) – upevňovací prvek s účelem jako hmoždinky, avšak s většími výtažnými silami
 chemická kotva – připevnění na chemickém principu (lepidlo, cement apod.)
 pražcová kotva – konstrukční prvek ke stabilizaci koleje v oblouku
 kotva (chmelařství) – prvek upevňující konstrukci chmelnice
 HTML kotva – HTML prvek anchor, zdroj nebo cíl hyperlinku (hypertextového odkazu)

podobností tvaru
 lyžařská kotva – typ sedáku na lyžařském vleku, pro vlečení po sněhu vzhůru do kopce
 kotva (elektrotechnika) – odborný název rotoru točivého elektrického stroje, zejména se třemi vyniklýmí póly, například komutátorového
 kotva nakrátko – jednoduchá konstrukce asynchronních motorů

přenesené názvy
 Kotva (kino) – kino v Českých Budějovicích
 Kotva (obchodní dům) – obchodní dům v Praze

příjmení osob
 Eva Kotvová (1948) – česká tanečnice, novinářka a televizní moderátorka
 František Kotva (1952–2007) – český kytarista
 Iva Kotvová (1959) – česká politička Strany zelených
 Jan Ctibor Kotva z Freifelsu (kolem 1585 – 1637) – probošt litoměřické kapituly
 Václav Kotva (1922–2004) – český herec

v cizích jazycích
 Kotwica (kotva) – symbol široce používaný v polském protinacistickém i protikomunistickém odboji.

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení